Митрополит Київський і всієї України — титул Митрополита ПЦУ, сучасний титул;
 Митрополит Київський і всієї Русі — історичний титул;
 Митрополит Київський — титул Митрополита УГКЦ.

Див. також 
 Патріарх Київський;
 Митрополит Буковинський / Єпископ Буковинський (історичний титул голови буковинської єпархії ПЦУ);
 Список митрополитів київських